Александр Бочаро́в:
 Бочаров, Александр Викторович (род. 1975) — российский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Бочаров, Александр Дмитриевич (1919—2000) — советский архитектор, Участник Великой Отечественной войны.
 Бочаров, Александр Ильич (1886—1956) — советский артист балета и педагог-хореограф.